

Lokalizacje

Austria 
 Lindach – dzielnica Laakirchen

Niemcy 
 Lindach – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Lindach – rzeka, dopływ Goldersbachu
 Lindach – rzeka, dopływ Lauter

Zobacz też 
 Lintach